Las siglas MS o ms pueden referirse:

Unidades de medida 
 al milisegundo (ms), la milésima parte de un segundo;
 al milisiemens (mS), la milésima parte de un siemens, unidad de medida de la conductancia eléctrica;
 al megasiemens (MS), unidad equivalente a un millón de siemens;

En geografía 
 a Mato Grosso del Sur, un estado de Brasil;
 a Misisipi, uno de los Estados Unidos;

En informática 
 a Memory Stick (MS), la marca comercial de un formato de tarjeta de memoria, propiedad de la empresa Sony;
 a Microsoft (MS), una multinacional de informática;
 a ms, la sigla del idioma malayo en la norma ISO 639-1;
 a Maple Story (MS), un juego MMORPG en 2D;

Otras 
 a la abreviatura de manuscrito, un documento escrito a mano;
 a la Mara Salvatrucha, una banda criminal;
 a MS, el primer título que tuvo, entre 1979 y 1986, la revista de juegos Líder;
 en numismática, al atributo MS (Mint State) de una moneda, que después fue sustituido por PF (proof) o PR (prueba);
 a EgyptAir, líneas aéreas de Egipto, por su código IATA, MS;
 a Morgan Stanley, entidad financiera estadounidense, por su código NYSE, MS;
 al Master of Science, título de maestría en campos científicos o técnicos;
 al idioma malayo, por su código ISO 639-1, ms.

Siglas